CXorf36 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 433 амінокислот, а молекулярна маса — 48 555.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки